Příjmení Perthen má více nositelů:

 Anna Perthen (1866–1957), československá politička německé národnosti
 Rudolf Perthen (1884–1941), rakouský architekt českého původu